Гурецкая — фамилия; женская форма фамилии .
 Гурецкая, Татьяна Ивановна (1904—1983) — советская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР.
 Гордон-Гурецкая, Антонина (1914—1993) — польская актриса театра, кино, радио и телевидения.